Вита́лий Гео́ргиевич Пушку́ца (; 13 июля 1974, Рени, Одесская область, Украинская ССР, СССР) — украинский футболист и тренер, нападающий.

Выступал за «Металлист», «ЦСКА-Борисфен (Киев)», Металлург (Мариуполь) и ряд других клубов.

Работал помощником главного тренера в харьковском «Арсенале» и «Буковине».

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на metalist-kh-stat.net.ua

Футболисты СССР
Футболисты Украины
Игроки ФК «Маяк» Харьков
Игроки ФК «Металлист»
Игроки ФК «Борисфен»
Игроки ФК ЦСКА Киев
Игроки ФК «Динамо-2» Киев
Игроки ФК «Мариуполь»
Игроки ФК «Черноморец» Новороссийск
Игроки ФК «Металлист-2»
Игроки ФК «Арсенал» Харьков
Игроки ФК «Ворскла»
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)
Футбольные тренеры Украины